Ladislav Rygl (ur. 1947) – czeski kombinator norweski, mistrz świata, ojciec
 Ladislav Rygl (ur. 1976) – czeski kombinator norweski, syn